Кристофер Йост (; род. 21 февраля 1973) — американский сценарист. Наиболее известен работами над такими фильмами Кинематографической вселенной Marvel, как «Тор 2: Царство тьмы» и «Тор: Рагнарёк».

Биография 
Йост окончил Мичиганский университет в 1995 году. Он работал над рекламными роликами для телевидения. Затем Крис получил степень магистра кинематографии в рамках продюсерской программы Питера Старка в Университете Южной Калифорнии. После этого, в 2002 году, он начал стажироваться в офисе Marvel Comics.

Фильмография

Кино

Телевидение

Мультипликация 
 Люди Икс: Эволюция
 Бэтмен
 Черепашки-ниндзя (2003)
 Легенды о драконе
 Звёздный форсаж

 Фантастическая четвёрка: Величайшие герои мира

 Росомаха и Люди Икс
 Железный человек: Приключения в броне
 Мстители: Величайшие герои Земли
 Черепашки-ниндзя (2012)
 Звёздные войны: Повстанцы
 Новые Мстители: Герои завтрашнего дня
 Халк против

Библиография

Комиксы 
 Marvel Comics
 Мстители
 Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #1-4
 Spider-Island: Avengers #1
 Avengers Prelude #1-4
 Marvel Universe Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #1-7
 AvsX #3
 A+X #7
 Человек-паук
 Spider-Man Unlimited Vol. 3 #9
 The Many Loves of The Amazing Spider-Man #1
 Fear Itself: Spider-Man #1-3
 Scarlet Spider #1-25
 Avenging Spider-Man #15.1-22
 Superior Spider-Man Team-Up #1-2, 5-8
 X-23
 X-23: Innocence Lost #1-6
 X-23: Target X
 X-Force
 X-Force #1-28
 X-Force/Cable: Messiah War #1
 X-Force: Sex and Violence #1-3
 Люди Икс
 X-Men Unlimited Vol. 2 #11
 New X-Men #20-46
 X-Men: Emperor Vulcan #1-5
 X-Men Origins: Colossus #1
 X-Men: Divided We Stand #1
 X-Men: Worlds Apart #1-4
 X-Men: Kingbreaker #1-4
 Dark X-Men: The Confession #1
 Psylocke #1-4
 Nation X #1, 3
 X-Men: Second Coming #1-2
 X-Men: Second Coming — Revelations: Hellbound #1-3
 X-Men: To Serve and Protect #1-4
 X-Men Giant Size #1
 X-Men #12-15
 Amazing X-Men #8-12, 14-18
 Ник Фьюри
 Fury's Big Week #1-3 (2012)
 Другое
 Wolverine: Killing Made Simple
 Secret Invasion: Runaways/Young Avengers #1-3
 Runaways Vol. 3 #10
 Marvel Assistant-Sized Spectacular #2
 Ender’s Game: Battle School #1-5
 Ender’s Game: Command School #1-5
 Breaking Into Comics the Marvel Way! #1
 Battle Scars #1-6
 Point One #1
 New Warriors Vol. 5 #1-12
 M.O.D.O.K. Assassin #1-5
 DC Comics
 Batman: Battle for the Cowl — The Underground #1
 Red Robin #1-12
 Titans #16
 Batman: Streets of Gotham #5-6
 Image Comics
 Killer of Demons #1-3

Примечания 

Сотрудники Marvel Comics
Сотрудники DC Comics
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Школы музыки, театра и танца Мичиганского университета